Góra (gromada w powiecie górowskim)
 Góra (gromada w powiecie jarocińskim)
 Góra (gromada w powiecie międzychodzkim)
 Góra (gromada w powiecie pszczyńskim)
 Góra (gromada w powiecie płockim)
 Góra (gromada w powiecie śremskim)
 Góra (gromada w powiecie wejherowskim)
 Góra (gromada w powiecie żnińskim)

także:

 Bąkowa Góra (gromada) (powiat radomszczański)
 Borowa Góra (gromada) (powiat nowodworski)
 Cholewiana Góra (gromada) (powiat niżański)
 Czarna Góra (gromada) (powiat nowotarski)
 Dębowa Góra (gromada) (powiat skierniewicki)
 Góra Bałdrzychowska (gromada) (powiat łęczycki/poddębicki)
 Góra Małgorzaty (gromada) (powiat łęczycki)
 Góra Puławska (gromada) (powiat kozienicki/puławski)
 Góra św. Anny (gromada) (powiat strzelecki)
 Góra Włodowska (gromada) (powiat zawierciański/myszkowski)
 Jastrzębia Góra (gromada) (powiat pucki)
 Kamienna Góra (gromada) (powiat chełmski)
 Gromada Kobyla Góra (powiat kępiński/ostrzeszowski)
 Kozłowa Góra (gromada) (powiat tarnogórski)
 Lipiagóra (gromada) (powiat chodzieski)
 Lisia Góra (gromada) (powiat tarnowski)
 Łysa Góra (gromada) (powiat brzeski)
 Miedziana Góra (gromada) (powiat kielecki)
 Nowa Góra (gromada) (powiat chrzanowski)
 Nowojowa Góra (gromada) (powiat chrzanowski)
 Gromada Ostra Góra (powiat sokólski)
 Sadkowa Góra (gromada) (powiat mielecki)
 Sokola Góra (gromada) (powiat radomszczański)
 Stara Góra (gromada) (powiat górowski)
 Sucha Góra (gromada) (powiat tarnogórski)
 Winna Góra (gromada) (powiat skierniewicki)
 Winnagóra (gromada) (powiat średzki)
 Wiśniowa Góra (gromada) (powiat łódzki)
 Zbylitowska Góra (gromada) (powiat tarnowski)
 Żelazna Góra (gromada) (powiat braniewski)